Nothria setosa är en ringmaskart som först beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1865.  Nothria setosa ingår i släktet Nothria och familjen Onuphidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
setosa